Strmica – miejscowość w Bośni i Hercegowinie
 Strmica – miejscowość w Chorwacji